Моніка Аксамит — американська фехтувальниця
 Петро Аксамит — словацький діяч, керівник «руху братиків»